Miasta w Polsce:
 Dobrzyń nad Drwęcą – dawne miasto, od 1951 dzielnica Golubia-Dobrzynia (woj. kujawsko-pomorskie)
 Dobrzyń nad Wisłą – miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim
7 miejscowości w Polsce:
 Dobrzyń – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin
 Dobrzyń – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Przewóz
 Dobrzyń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów
 Dobrzyń – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza
 Dobrzyń – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Dobrzyń – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Dobrzyń (do 31 grudnia 2005 Dobrzyn) – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice
Jezioro w Polsce:
 Dobrzyń – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Wydminy

Zobacz też: Golub-Dobrzyń

Przypisy